Лумиха има више значења:

 Лумиха (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лумиха (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику